Weinling heißen:
 Weinling (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde von Pöggstall, Niederösterreich

 die Pflaumenunterart Prunus domestica subsp. insititia, siehe Kriechenpflaume
 Weinling (Apfel), eine alte Apfelsorte 

Siehe auch:
 Weinlig